Osoby o tym nazwisku:
 Ante Brkić – chorwacki szachista, arcymistrz 
 Jasmin Brkić – bośniacki siatkarz, paraolimpijczyk
 Marko Brkić – serbski koszykarz
 Tomislav Brkić – bośniacki tenisista
 Željko Brkić – serbski piłkarz